Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jamie Delgado e Bruno Soares che hanno battuto in finale Brian Dabul e Horacio Zeballos 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (finale)
 Frank Moser /  Martín Vilarrubi (quarti di finale)

 Patrick Briaud /  Marcio Torres (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Bruno Soares (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2008